Stoppani peut désigner :

Patronyme 

 Antonio Stoppani, paléontologue italien ;
 Giovanni Francesco Stoppani, cardinal italien ;
 Eugenio Stoppani, a construit un refuge dans les Alpes.

Autre 

 Le glacier Stoppani, glacier situé dans le parc national Alberto de Agostini, sur la Grande Île de Terre de Feu, au sud du Chili ;
 L'astéroïde (55854) Stoppani, membre de la famille de Hungaria, nommé d'après Eugenio et Antonio Stoppani.

Homonymie
Homonymie de patronyme